Sujewa ist der Familienname folgender Personen:

 Marina Olegowna Sujewa (* 1956), russische Eistänzerin und Eistanztrainerin
 Maryna Sujewa (* 1992), weißrussische Eisschnellläuferin
 Natalja Wladimirowna Sujewa (* 1988), russische Rhythmische Sportgymnastin und Olympiasiegerin